Flagstaff Hill – część aglomeracji Adelaide w Australii
 Flagstaff Hill – wzgórze na Wyspie Króla Jerzego